Давка:

 Давка — массовая гибель или увечение людей в результате движения толпы.
 Давка — теснота в общественном транспорте или в небольшом помещении.